Domenico Pecile (1852-1924) – agronomo e politico italiano
 Domenico Pecile (1922-2011) – vescovo cattolico italiano